Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1963 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1962/63, 3-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 15 мая 1963 года, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. В матче встретились английский «Тоттенхэм Хотспур» и испанский «Атлетико Мадрид».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1962/1963

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира  

1963
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1963 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1963
Кубок обладателей кубков УЕФА 1963
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 15 мая
Спорт в Нидерландах в 1963 году